Светла́на Вячесла́вовна Наге́йкина (род. 2 февраля 1965 года, Тамбов) — советская, российская и белорусская лыжница, олимпийская чемпионка 1988 года в эстафете 4×5 км.

Заслуженный мастер спорта СССР (1988).

В 1988 году окончила Московский областной государственный институт физической культуры по специальности тренер-преподаватель.

Выступала за ВДФСО профсоюзов (Московская область), в 1988 году — за «Динамо» (Москва), с 2002 года — за Сатурн (Рыбинск).

В сезоне 2001—2002 годов в связи с острой конкуренцией за место в олимпийской сборной команде России с официального согласия Федерации лыжных гонок России выступала за сборную Белоруссии.

Карьера Нагейкиной на Кубке мира продолжалась рекордный 21 сезон.

Спортивные достижения 
Светлана Нагейкина участница четырёх зимних Олимпийских игр:

На этапах Кубка мира с 1986 по 2007 годы Нагейкина 18 раз занимала призовые места, в том числе первое место в 1990 году на этапе в Бохини.

Победительница этапа Континентального кубка FIS сезона 2003—2004 годов в Красногорске (Россия) на дистанции 10 км.

Чемпионка СССР по лыжным гонкам 1987 года в эстафете 4×5 км.

Победительница зимней Спартакиады народов СССР в 1986 году.

Чемпионка России:
 1993 и 1996 годов на дистанции 5 км;
 1993 и 2001 годов на дистанции 30 км;
 1998 года на дистанции 50 км;
 1993 года в эстафете.

В 2000 и в 2002 годах побеждала на марафонской дистанции 90 км в Мора (Швеция).

С 2015 года — инструктор и популяризатор в России скандинавской ходьбы.

С 2012 года в Рузском районе Московской области проводятся лыжные гонки на призы Светланы Нагейкиной..

Результаты на Кубке мира

Семья 
Нагейкина несколько лет встречалась с тренером австрийской сборной по лыжным гонкам Вальтером Майером, есть сын Артем (1994 г.рожд).

Примечания

Ссылки 
 Светлана Нагейкина: Рассказ о прошлом, настоящем и будущем с лирическими отступлениями

Лыжники СССР
Лыжники России
Лыжники Белоруссии
Заслуженные мастера спорта СССР
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от СССР
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1988 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1994 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Чемпионы СССР по лыжным гонкам
Чемпионы России по лыжным гонкам
Спортсмены Тамбова